Amerikai Egyesült Államok
Goldsboro (Észak-Karolina)
Goldsboro (Florida)
Goldsboro (Maryland)
Goldsboro (Ohio)
Goldsboro (Pennsylvania)
Goldsboro (Texas)
 Kanada
Goldboro (Új-Skócia)